Тугай Фаіг огли Алізад ( 8 липня 2002, Маріуполь, Донецька область, Україна) — азербайджанський (до 2018 року — український) футболіст, півзахисник азербайджанського клубу «Араз-Нахчиван».

Посилання 
 
 
 
 

Українські футболісти
Азербайджанські футболісти
Футболісти «Кременя»